Trois préludes sont des courtes pièces pour piano par George Gershwin
 Trois préludes est un ballet chorégraphié par Ben Stevenson sur une musique de George Gershwin